Крутков — русская фамилия.

 Известные носители
 Крутков, Иван Сергеевич (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Крутков, Юрий Александрович (1890—1952) — русский и советский физик-теоретик.